Елшино — название населённых пунктов:

Россия 
 Елшино — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Елшино — село в Пронском районе Рязанской области.